Do soutěže čtyřhry juniorů na newyorském grandslamu US Open 2014 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl polský pár Kamil Majchrzak a Martin Redlicki, který do turnaje nezasáhl. Majchrzak se rozhodl nezúčastnit a Redlicki již nemohl startovat pro věkové omezení.

Juniorku čtyřhry vyhrála šestá nasazená australsko-japonská dvojice Omar Jasika a Naoki Nakagawa, když ve finále zdolala Brazilce Rafaela Matose s Joãem Menezesem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Pro oba vítěze to byla premiérová grandslamová trofej. Jasika dosáhl na US Open „double“ poté, co triumfoval i v singlové soutěži.

Nasazené páry 
  Stefan Kozlov /  Andrej Rubljov (2. kolo, odstoupili)
  Orlando Luz /  Marcelo Zormann (čtvrtfinále)
  Michael Mmoh /  Francis Tiafoe (1. kolo)
  Francisco Bahamonde /  Matías Zukas (2. kolo)
  Taylor Fritz /  Tim van Rijthoven (čtvrtfinále)
  Omar Jasika /  '''Naoki Nakagawa (vítězové)
  Petros Chrysochos /  Nino Serdarušić (2. kolo)
  Lee Duck-hee /  Marc Polmans ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014
Juniorský tenis v roce 2014